Świątynie pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła:

 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Barczewie
 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Brodach
 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie
 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Koninie
 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu 
 Kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie
 Kościół św. Andrzeja w Trzebieszowicach

Zobacz też 
 kościół św. Andrzeja
 kościół św. Andrzeja Boboli
 parafia św. Andrzeja

Andrzej Apostoł
!